Bhang – bevanda indiana
 Bhang – rivista antologica di fumetti italiana

Pagine correlate 
 Bang